Ovejas kan syfta på:

Colombia 

 Ovejas (kommun), Sucre, 
 Ovejas (ort), Sucre,